Nimfodor d'Abdera, ambaixador de la ciutat d'Abdera 
 Nimfodor d'Amfípolis, historiador de l'antiga Grècia
 Nimfodor de Siracusa, historiador de l'antiga Grècia
 Nimfodor (metge), metge de l'antiga Grècia